Волфсбург () је немачки фудбалски клуб из града Волфсбурга. Волфсбург игра своје утакмице на Фолксваген арени капацитета 30.000 гледалаца.

ФК Волфсбург је израстао из фабричког тим радника Фолксвагена. Данас је у 100% власништву ове компаније. 

У сезони 2008–09. ФК Волфсбург је постигао свој највећи успех у историји освајањем Бундеслиге.

Трофеји 
 Првенство Немачке : 1
 2008/09.
вицешампион:1
2014/15.
 Куп Немачке : 1
 2014/15.
 Суперкуп Немачке : 1
 2015.
 Телеком куп Немачке (наследник лига купа)
 финалиста 2014.

Волфсбург у европским такмичењима

Референце

Спољашње везе 

 Званична интернет презентација
 Водич у немачки фудбал - Волфсбург
 Сајт навијача
 Клупске статистике

Волфсбург
Волфсбург